Награда Ассоциации футбольных журналистов за заслуги перед футболом () — ежегодная британская награда, вручаемая спортивными журналистами за выдающиеся заслуги перед футболом. Впервые награда была вручена в 1983 году Рону Гринвуду.

Лауреаты

2010-е

2000-е

1990-е

1980-е

По странам

См. также 
 Награда ПФА за заслуги перед футболом

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации
 Список обладателей награды

Футбольные награды
Футбольные награды в Англии